Ней () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Ней () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Ней () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Ней () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Див. також 
 Мішель Ней — маршал Франції (* 10 січня 1769 — † 7 грудня 1815)